Суворовка — упразднённый посёлок в Рубцовском районе Алтайского края. Входил в состав Новороссийского сельсовета. Точная дата упразднения не установлена.

География 
Располагался в 8 км к северо-западу от посёлка Новороссийский.

История 
Основан в 1922 г. В 1928 г. поселок Суворовский состоял из 51 хозяйства. В составе Тишинского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 1931 г. состояло из 41 хозяйства, в составе того же сельсовета Рубцовского района. По состоянию на 1 января 1973 г. п. Суворовка входил в состав Новороссийского сельсовета.

Население 
По переписи 1926 г. в селе проживало 274 человека (139 мужчин и 135 женщин), основное население русские. По оценке 1931 г. в селе проживало — 189 человек

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Рубцовского района